El Cid, sobrenom de Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar del Cid, província de Burgos, ~1045 - València, 1099), noble castellà
 El Cid (Corneille), tragèdia teatral estrenada el 1637 i escrita per Pierre Corneille, contemporani de Molière 
 El Cid (pel·lícula), pel·lícula èpica italo-americana sobre el personatge de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, heroi castellà de la Reconquesta
 Avinguda del Cid, via urbana de València a l'oest de la ciutat que comunica l'interior de la ciutat amb la seua eixida direcció oest
 El Cid: La leyenda